Großer Terror steht für:
 im Verlauf der Französischen Revolution den Höhepunkt der Terrorherrschaft im Juni und Juli 1794
 eine umfangreiche Verfolgungskampagne in der Sowjetunion von Herbst 1936 bis Ende 1938, siehe Großer Terror (Sowjetunion)
 Der große Terror, ein einschlägiges Buch von Robert Conquest, siehe Robert Conquest#Der große Terror